Gianni Parziale (Bréscia, 1934) é um escultor e ilustrador Italiano. Atualmente vive em Caraguatatuba.

Ligações externas
Blog oficial
Página oficial
Mais informações sobre o artista

Parziale, Gianne
Pintores de São Paulo (estado)
Escultores do Brasil
Ilustradores do Brasil
Brasileiros de ascendência italiana
Parziale, Gianne
Pintores do Brasil do século XX